Příjmení Kužela nosí více významných osobností:

 Milan Kužela (* 1946) – československý hokejový obránce
 Miroslav Kužela (* 1928) – český malíř
 Patrik Kužela (1915–1942) – dominikánský jáhen a kandidát na kněžství